Die Chinese Taipei Open 2015 im Badminton fanden vom 14. bis zum 19. Juli 2015 in Taipeh statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long (Champion)
  Jan Ø. Jørgensen (Viertelfinale)
  Srikanth Kidambi (2. Runde)
  Lin Dan (Halbfinale)
  Chou Tien-chen (Finale)
  Wang Zhengming (3. Runde)
  Son Wan-ho (2. Runde)
  Tian Houwei (1. Runde)
  Hu Yun (2. Runde)
  Tommy Sugiarto (2. Runde)
  Wei Nan (Halbfinale)
  Dionysius Hayom Rumbaka (3. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (1. Runde)
  Wong Wing Ki (2. Runde)
  Hsu Jen-hao (3. Runde)
  Takuma Ueda (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Ratchanok Intanon (Halbfinale)
  Li Xuerui (Finale)
  Tai Tzu-ying (Halbfinale)
  Wang Shixian (Viertelfinale)
  Sung Ji-hyun (1. Runde)
  Wang Yihan (Champion)
  Akane Yamaguchi (zurückgezogen)
  Nozomi Okuhara (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Halbfinale)
  Chai Biao / Hong Wei (1. Runde)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Halbfinale)
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (Viertelfinale)
  Fu Haifeng / Zhang Nan (Champion)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (1. Runde)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Viertelfinale)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Halbfinale)
  Luo Ying / Luo Yu (Finale)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (2. Runde)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Champion)
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (zurückgezogen)
  Chang Ye-na / Jung Kyung-eun (Viertelfinale)
  Lee So-hee / Shin Seung-chan (1. Runde)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei (Viertelfinale)
  Xu Chen / Ma Jin (2. Runde)
  Liu Cheng / Bao Yixin (Viertelfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (1. Runde)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (2. Runde)
  Ricky Widianto /  Richi Puspita Dili (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Champion)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2015
Badmintonwettbewerb in Taipeh
BWF Grand Prix 2015